El término flanco puede referirse:

 en la milicia, al flanco, la prolongación del terreno, a derecha e izquierda, que ocupa una tropa;
 en los baluartes y la arquitectura militar, a un flanco, cada uno de los lados de un baluarte;
 en la electrónica, a un flanco, la transición del nivel bajo al alto (flanco de subida) o del nivel alto al bajo (flanco de bajada) de una señal digital;
 en la heráldica, a un flanco, una de dos de las zonas o regiones (izquierdo y derecho) en que se divide un escudo.